Edrissa Sonko – ex calciatore gambiano
 Ibrahima Sonko – ex calciatore senegalese
 Moses Sonko – cestista gambiano
 Moustapha Sonko – ex cestista francese
 Noah Sonko Sundberg – calciatore gambiano